instancja (prawo)
 instancja (programowanie)
 instancja (teoria obliczeń) zob. problem obliczeniowy
 instancja (MMORPG)